Véhicule Automatique Léger, het bandenmetrosysteem van Lille
Vlaamse Atletiekliga, de Vlaamse atletiekbond
VAL (band), een Wit-Russische band

Zie ook
Val